

Economia 
 Access – carta di credito

Fumetto 
 Access – personaggio dei fumetti DC Comics e Marvel Comics

Informatica 
 Access – azienda di software giapponese
 Access Software – azienda statunitense di videogiochi, attualmente chiamata Indie Built
 Microsoft Access – programma di database

Musica 
 Access – gruppo musicale giapponese
 Access – singolo di Martin Garrix del 2018

Sport velici 
 Access 2.3 – classe velica della categoria barche a chiglia
 Access 303 – classe velica della categoria barche a chiglia
 Access Liberty – classe velica della categoria barche a chiglia

Pagine correlate 
 Accesso

Altri progetti